Trop ima več pomenov:
 trop - skupina živali,
 trop - vojaška enota,
 trop - namerna uporaba elementa jezika v prenesenem pomenu.